База́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 18 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 489,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базан на сайті французького Національного інституту географії
 Базан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна